Додекане́с (, Додеканисос) — ном в Греции, в составе Южных Эгейских островов. Состоит из острова Родос и нескольких крупных и мелких островов. Столица — Родос.

Муниципалитеты и сообщества

Примечания